

Caratteristiche tecniche
È un trequartista.

Carriera

Club 
Enrique Peña Zauner è nato a Francoforte sul Meno da un padre venezuelano e da una madre tedesca. Durante la sua infanzia si è unito alla gioventù dell'Eintracht Frankfurt, prima di passare nel 2017 alla gioventù dell'Borussia Dortmund.

Il 12 giugno 2019, Enrique Peña Zauner è entrato a far parte della squadra tedesca di seconda divisione dall'SV Sandhausen dopo aver firmato un contratto triennale.

Nazionale
Enrique Peña Zauner faceva parte della squadra degli under 15 e degli under 16 dell'"Hessen-Auswahl". Tra il 2015 o il 2016, ha fatto tre partite per la Nazionale Under-16 della Germania. Più tardi, Enrique Peña Zauner è passato alle squadre del Venezuela e ha fatto parte della squadra della nazionale venezuelana Under-20 nel Campionato sudamericano Under-20 2019

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Collegamenti esterni